Зоша Рокемор (, род. 11 декабря 1984) — американская актриса.

Биография 
Она родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и в 2007 году окончила Нью-Йоркский университет со степенью бакалавра с драме.

Рокемор начала свою карьеру на сцене, а в 2008 году дебютировала на большом экране с ролью в фильме «Сокровище». С тех пор она появилась в сериалах «Сестра Джеки», «Закон и порядок: Преступное намерение», «Спаси меня» и «Саутленд». В 2013 году она получила роль в ситкоме TV Land «Кёрсти», но покинула шоу после пилотного эпизода присоединившись в регулярной роли к сериалу Fox «Проект Минди». Также она появилась в фильмах «Дворецкий» и «Когда лучший друг — гей».

Зоша встречается с актёром и рэпером Лейкитом Стэнфилдом. У них есть ребёнок (род. июнь 2017).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета